Эмпальме-Ольмос () — населённый пункт сельского типа (Pueblo) на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес. Административный центр одноимённого муниципалитета.

География 
Населённый пункт находится в южной части департамента, к востоку от реки Пандо, на высоте 39 метров над уровнем моря.
Эмпальме-Ольмос расположен на расстоянии приблизительно 38 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от города Канелонес, административного центра департамента и на расстоянии 24 километров к северо-востоку от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Эмпальме-Ольмос был основан 21 мая 1895 года. Получил статус сельского населённого пункта (Pueblo) 3 ноября 1952 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 4 199 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Населённые пункты Уругвая
Канелонес (департамент)